

Ренсселіер — місто, штат Індіана
 Ренсселіер — місто, штат Нью-Йорк
 Ренсселіер — селище, штат Міссурі